Парламентські вибори у Франції 2022 року відбулись у два тури 12 та 19 червня. 
На них обрано 577 депутатів Національних зборів Франції, нижньої палати французького парламенту. 
Вибори до парламенту пройшли після президентських виборів, які також пройшли у два тури.

Результати

Примітки 

Вибори у Франції
Вибори 2022
2022 у Франції